Jan Strzałkowski (1924–2014) – polski dziennikarz sportowy, powstaniec warszawski
 Jan Strzałkowski (1947-2018) – polski spadochroniarz